De zesde etappe van de Ronde van Spanje 2017 werd verreden op 24 augustus 2017 van Vila-real naar Sagunt. De etappe was een 204,4 kilometer lange heuvelachtige rit. Onderweg waren er vijf gecategoriseerde beklimmingen, vier van de 3e en een van de 2e categorie, en er was één tussensprint.

Verloop

Uitvallers

Tussensprint

Bergsprints

Uitslag

Klassementen 

 6
Sport in Valencia (autonome gemeenschap)
Sagunto